El Torneig del Pacífic 2016, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de setembre de 2016 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar per segona vegada el títol a Tòquio (2010). Amb aquest títol va incrementar la seva ratxa de guanyar com a mínim un títol cada temporada des del 2008.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016